Лари:
 Грузинский лари — основная денежная единица Грузии.
 Мальдивский лари — разменная денежная единица Республики Мальдивы, равная 1/100 руфии.
  — река в Коста-Рике.
 Лари (итал. Lari) — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.
 Леонида Лари (рум. Leonida Lari; 1949—2011) — молдавская и румынская поэтесса, журналистка и политический деятель.
 Lari — подотряд птиц отряда Ржанкообразные.

См. также 
 Ларь (значения)